Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 (Frauen) 2016 enthält alle Spielerinnen, die für die französische Top 12 der Frauen 2016 im Schach gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Vereine durften maximal acht Spielerinnen melden, allerdings schöpften nicht alle das Kontingent aus. Cannes meldete nur sieben Spielerinnen, Poitiers-Migne, Évry und Villepinte je sechs. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Bei Mulhouse spielten sechs Spielerinnen mindestens eine Partie, bei Montpellier, Bischwiller und Juvisy je fünf, während die übrigen acht Vereine immer die gleichen vier Spielerinnen einsetzten. Insgesamt kamen somit 52 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 40 alle Wettkämpfe bestritten.
Punktbeste Spielerinnen waren Anda Šafranska (Évry) und Adina-Maria Hamdouchi (Montpellier) mit je 6,5 Punkten aus 7 Partien. Je 5 Punkte erreichten Sabrina Vega Gutiérrez (Évry), Cécile Haussernot (Montpellier) und Julie Fischer (Bischwiller), wobei Haussernot 6 Partien spielte, Vega Gutiérrez und Fischer je 7. Von den Spielerinnen, die nur die Vorrunde spielten, war Lela Dschawachischwili (Bischwiller) mit 4,5 Punkten aus 5 Partien am erfolgreichsten. Mit Caroline Cochet (Mulhouse) und Cyrielle Barbe Asensio (Montpellier) erreichten zwei Spielerinnen 100 %, von diesen spielte Cochet zwei Partien, Barbe Asensio eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2016); bei Spielerinnen ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2016; AUT = Österreich, DOM = Dominikanische Republik, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, MNC = Monaco, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Évry Grand Roque

Club de Mulhouse Philidor

Club de Montpellier Echecs

Club de Bischwiller

C.E.M.C. Monaco

Club de Cannes Echecs

Club de Vandœuvre-Echecs

Cercle d’Echecs de Villepinte

La tour de Juvisy

C.E. de Bois-Colombes

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Poitiers-Migne Echecs

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die Ergebnisse des Halbfinales, des Finales und des Spiels um Platz 3 sind berücksichtigt.

Weblinks 
 Meldungen der Vorrunde A bei der Fédération Française des Échecs (französisch, PDF; 270 kB)
 Meldungen der Vorrunde B bei der Fédération Française des Échecs (französisch, PDF; 401 kB)
 Ergebnisse und Termine der Vorrunde A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine der Vorrunde B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termin des Halbfinals bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termin des Finales und des Spiels um Platz 3 bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2016